«Русько-украи́нская радика́льная па́ртия» (), затем Украинская радикальная партия — украинская политическая партия конца XIX — начала XX вв. в Австро-Венгрии. Создана в 1890 году Иваном Франко и Михаилом Павликом под влиянием Михаила Драгоманова.

Изначально партия называлась «Русько-украинская радикальная партия», но со временем за ней закрепилось название «Украинская радикальная партия» (УРП). Среди её основателей были также , Владимир Охримович, Теофил Окуневский, Вячеслав Будзиновский, , Юлиан Бачинский, , Микола Ганкевич и другие.

Смерть Драгоманова (1895) ускорила процессы дифференциации в партии, до того скрепляемой его авторитетом. Из трёх оформившихся течений: социалистов-народников, социалистов марксистского направления и радикальных , — два последних покинули партию в 1899 году, создав соответственно Украинскую социал-демократическую партию и Украинскую национально-демократическую партию.

Партия активно занималась развитием , основателем которого в 1900 году стал один из её лидеров К. Трилёвский.

Партия принимала активное участие в парламентских выборах в Австро-Венгрии. Так, на выборах 1897 года от УРП были избраны Теофил Окуневский, Роман Яросевич и независимый кандидат . В 1907 году партия получила также 3 места, а после выборов 1911 года имела уже 5 представителей в Вене (, Василий Стефаник, К. Трилёвский, , ) и шесть в Галицком сейме.

В годы Первой мировой войны партия приняла участие в создании и деятельности проавстрийской Главной украинской рады, позже — Всеобщей украинской рады.

Литература 
 
 Badeni J. Radykali ruscy. — Kp., 1896.
 Левинський В. Нарис розвитку українського робітничого руху в Галичині. — К., 1914.
 Возняк М. Іван Франко в добі радикалізму, ж. Україна, кн. 6. — К., 1926.
 Макух І. На народній службі. — Детройт, 1958.
 Химка Дж. Український соціалізм у Галичині. До розколу в Радикальній партії 1899 р. // Журнал вищих українознавчих студій. — 1979. — вип. 7.
 Ryszard Tomczyk. Rusko-Ukraińska Partia Radykalna 1890–1914. — Szczecin, 2007. — ISBN 978-83-7518-020-6.
 Ryszard Tomczyk. Radykałowie i socjaldemokraci.Miejsce i rola lewicy w ukraińskim obozie narodowym w Galicji 1890–1914. — Szczecin, 2007. — ISBN 978-83-7518-031-2.
 Ryszard Tomczyk. Ukraińska Partia Radykalna w II Rzeczypospolitej 1918–1926. — Szczecin, 2007. — ISBN 978-83-60903-28-5.

Политические партии Украины конца XIX — начала XX века
Политические партии Австро-Венгрии
Социал-демократические партии